

Новонікітино — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Новонікітино — село, Октябрський район, Оренбурзька область